Tirilolo bezeichnet mehrere geographische Objekte in Osttimor:

 einen Ort und Suco im Gemeinde Lautém, siehe Tirilolo
 einen Suco im Gemeinde Baucau, siehe Tirilolo (Baucau)
 einen Ort und Aldeia im Suco Libagua (Gemeinde Baucau), siehe Libagua
 einen Ort und Aldeia im Suco Holarua (Gemeinde Manufahi), siehe Holarua